Johannes de Presbyter
 Pape Jan